Сезон 1986/87 — 77-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 76-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола. В ходе данного сезона «Аустрия» впервые приняла участие в розыгрыше Суперкубка Австрии.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Первый дивизион.

Состав команды

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица. Чемпионский плей-офф

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Основной раунд

Чемпионский плей-офф

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Суперкубок Австрии 

Время начала матча: центральноевропейское (MEZ)

Кубок европейских чемпионов 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 1986/87
Чемпионат Австрии 1986/87 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1986/87 на сайте AustriaSoccer.at
Суперкубок Австрии 1986 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок европейских чемпионов 1986/87 на сайте AustriaSoccer.at

1986/1987
Аустрия Вена